De finale van de Europacup I van het seizoen 1991/92 werd gehouden op 20 mei 1992 in het Wembley Stadium in Londen. Voor het eerst sinds 1986 stond het Spaanse FC Barcelona opnieuw in de finale. FC Barcelona verloor toen de finale na strafschoppen, ditmaal wonnen ze na verlengingen van het Italiaanse Sampdoria. De Nederlander Ronald Koeman scoorde in de tweede verlenging via een vrije trap het enige doelpunt van de finale. Het was de eerste keer dat Johan Cruijff de trofee als trainer won. In de jaren 70 veroverde hij de Europacup I meermaals als speler van Ajax.

Wedstrijd

1992
Europacupvoetbal 1991/92
Europacup
Sportevenement in Londen
FC Barcelona
UC Sampdoria